Эль-Кеф:

 Эль-Кеф — столица одноименного вилайета Туниса.
 Эль-Кеф — вилайет на северо-западе Туниса.